Bruno Schütt (1876 - 1967) foi um botânico  alemão.

Foi co-autor da  8ª edição com Friedrich August Georg Bitter na obra  "Flora de Bremen y de Oldenburg" de F.G.P. Buchenau.

Ligações externas
  

Botânicos da Alemanha